Okręty US Navy o nazwie USS "Wyandotte":
 Pierwszy  "Wyandotte" był parową kanonierką, będącą w służbie w latach 1859-1865.
 Drugi "Wyandotte" był monitorem typu Canonicus, który był, z przerwami, w służbie w latach 1864-1898.

Wyandotte